Gelei József (1754–1838) író, műfordító
Gelei József (1885–1952) zoológus, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja
Gelei József (1938) olimpiai bajnok labdarúgó, edző